Delos är ett släkte av snäckor. Delos ingår i familjen Rhytididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor